Сергіївська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Сергіївська сільська рада — Донецька область, Покровський район
 Сергіївська сільська рада — Донецька область, Слов'янський район
 Сергіївська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ємільчинський район
 Сергіївська сільська рада — Миколаївська область, Березнегуватський район
 Сергіївська сільська рада — Миколаївська область, Братський район
 Сергіївська сільська рада — колишня сільська рада, Одеська область, Любашівський район
 Сергіївська сільська рада — колишня сільська рада, Одеська область, Саратський район
 Сергіївська сільська рада — Сумська область, Білопільський район
 Сергіївська сільська рада — Херсонська область, Новотроїцький район
 Сергіївська сільська рада — Чернівецька область, Путильський район
 Сергіївська сільська рада — Чернігівська область, Прилуцький район